Kovači (Kaštelir-Labinci), een plaats in Kroatië
Plaatsen in Servië:
Kovači (Kraljevo)
Kovači (Raška)
Kovači (Tutin)